Mont-Saint-Jean eller Mont Saint-Jean kan syfta på:

Belgien 

 Mont-Saint-Jean, Belgien – en by

Frankrike 

 Mont-Saint-Jean, Aisne, fransk kommun
 Mont-Saint-Jean, Côte-d'Or, fransk kommun
 Mont-Saint-Jean, Sarthe, fransk kommun

Luxemburg 

 Mont Saint-Jean, Luxemburg, berg,